Sezonul 1974-1975 al Diviziei A a fost cea de-a 57-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 37-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 10 august 1974 și s-a terminat pe 29 iunie 1975. Dinamo București a devenit campioană pentru a opta oară în istoria sa, devenind astfel, la acea vreme, clubul cu cele mai multe titluri de campioană din istoria României.

Echipe

Clasament

Lider

Rezultate

Golgheteri 
Anghel Iordănescu - Steaua București - 19
Nicolae Dobrin - Argeș Pitești - 6

Sezoane Campionatul de Fotbal al României
1971 în România
1972 în România